Félix Savart (1791-1841), médecin chirurgien et physicien français.
 En musique, le savart est une unité de mesure fine des intervalles, basée sur l'échelle logarithmique.
 En Champagne, le savart est une étendue de terre pauvre et inculte où pâturent les moutons. Voir : Patois marnais

Voir aussi 
 Le passage Savart à Paris.
 Le mausolée Savart situé en Thiérache.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français